

Андрієвський сільський округ — сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Андрієвський сільський округ — сільський округ, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Андрієвський сільський округ — сільський округ, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Андрієвський сільський округ — сільський округ, Шортандинський район, Акмолинська область